Естасион ла Круз има више значења:

 Естасион ла Круз (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Естасион ла Круз (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику